Gaius Valerius Catullus, Romeins dichter uit de 1e eeuw v.Chr.
 Catullus (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij van strips, met name bekend van de Fokke & Sukke-reeks
 Catull, een commercieel schreeflettertype